Reggie est un prénom ou un surnom, généralement une forme courte de . Il peut faire référence à:

Personnalités 
 Reggie, nom de scène de la chanteuse Réjane Magloire.
 Reggie Bonnafon (né en 1996), joueur de football américain.
 Reggie Brown (homonymie), plusieurs personnes.
 Reggie Bush (né en 1985), porteur de ballon de la National Football League pour les Saints de La Nouvelle-Orléans (en anglais : "New Orleans Saints").
 Reggie Cleveland (né en 1948), ancien lanceur de la Ligue majeure de baseball.
 Reggie Corrigan (né en 1970), ancien joueur de rugby irlandais.
 Reggie Fils-Aimé (né en 1961), ancien président et chef de l'exploitation de la division nord-américaine de Nintendo.
 Reggie Gilliam (né en 1997), joueur de football américain.
 Reggie Jackson (né en 1946), joueur de baseball américain à la retraite.
 Reggie Johnson (homonymie), plusieurs personnes.
 Reggie Jones (homonymie), plusieurs personnes.
 Reggie Kray (1933-2000), du criminel jumeaux Kray.
 Reggie Leach (né en 1950), joueur de hockey canadien à la retraite.
 Reggie Mathis (né en 1956), joueur de football américain.
 Reggie Miller (né en 1965), ancien basketteur des Pacers de l'Indiana.
 Reggie Perry (basketball) (né en 2000), basketteur américain.
 Reggie Redding (né en 1988), basketteur américain.
 Reggie Redding (football américain) (né en 1968), joueur de football américain.
 Reggie Robinson (né en 1997), joueur de football américain.
 Reggie Roby (1961-2005), parieur de football américain.
 Reggie Sanders (né en 1967), ancien joueur de baseball.
 Reggie Schwarz (1875-1918), joueur de cricket sud-africain.
 Reggie Smith (homonymie), plusieurs personnes.
 Reggie Theus (né en 1957), ancien joueur de la National Basketball Association et entraîneur-chef, actuellement entraîneur adjoint des Timberwolves du Minnesota.
 Reggie Upshaw (né en 1995), basketteur américain dans la Israel Basketball Premier League.
 Reggie Walker (homonymie), plusieurs personnes.
 Reggie Watts (né en 1972), comédien et musicien américain.
 Reggie Wayne (né en 1978), receveur large des Indianapolis Colts.
 Reggie White (homonymie), plusieurs personnes.
 Reggie Williams (homonymie), plusieurs personnes.
 Reggie Yates (né en 1983), DJ anglais.
 Reggie Young (né en 1936), guitariste principal de l'American Sound Studios Band.
 surnom de Harry George Smart (1891-1963), vice-maréchal de l'air britannique ;
 Reggie (1993-), un catcheur américain.

Personnages de fiction 
 Regina "Reggie" Lampert, dans le film de 1963 "Charade", joué par Audrey Hepburn.
 Reggie Mantle, dans les bandes dessinées Archie.
 Reggie Montgomery, extrait du feuilleton La Force du destin (série télévisée) (en anglais : All My Children).
 Reggie Pepper, en sept nouvelles de P. G. Wodehouse.
 Reggie Perrin, le personnage principal du roman «The Fall and Rise of Reginald Perrin» et de la série télévisée des années 1970, ainsi que de la série télévisée «Reggie Perrin» des années 2000.
 Reggie Potter, personnage principal de la série télévisée américaine de 1983 «Reggie», d'après la série «The Fall and Rise of Reggie Perrin».
 Reggie Rowe, dans le jeu vidéo Infamous: Second Son.
 Reggie (Phantasm), protagoniste de la série de films d'horreur Phantasm
 Reggie, le protagoniste de la dinde dans le film d'animation Free Birds.
 Regina "Reggie" Belmont, protagoniste du film 1984 La Nuit de la comète (en anglais : Night of the Comet).

Divers 
 Reggie, album studio de Redman commercialisé en 2010 ;
 Reggie (alligator).

Prénom épicène
Surnom
Prénom anglais